Littger ist der Familienname folgender Personen: 

 Klaus Walter Littger, Autor über die Geschichte Eichstätts und Leiter der Manuskript-Sammlung der Universität Eichstätt
 Peter Littger (* 1973), deutscher Autor, Sprach- und Medienkritiker und Berater für Medieninhalte